Monteils kan syfta på:
 Monteils, Aveyron
 Monteils, Gard
 Monteils, Tarn-et-Garonne